

Musica 
 Foreign Affair – album di Tina Turner del 1989
 Foreign Affair – canzone di Mike Oldfield del 1983

Altro 
 Foreign Affair – Giornale americano di politica

Pagine correlate 
Foreign Affairs